Круглое (), село, 
Нестернянский сельский совет,
Волчанский район,
Харьковская область.

Код КОАТУУ — 6321684605. Население по переписи 2019 г. составляет 12 (5/7 м/ж) человек.

Географическое положение 
Село Круглое находится в 2-х км от реки Волчья (правый берег), на расстоянии в 1 км проходит граница с Россией, на расстоянии в 2 км расположены сёла Дегтярное и Нестерное.

История 
 1700 - дата основания.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Волчанского района